Telorchis är ett släkte av plattmaskar. Telorchis ingår i familjen Telorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Telorchis